О другом фильме с таким же названием: см. 
«Рука дьявола» () — триллер режиссёра 
Мировая премьера: 10 октября 2014 года. Релиз в России: 18 декабря 2014 года.

Сюжет 
Действие разворачивается в небольшой религиозной общине амишей «Новый Вифлеем». Покой тихой обители нарушается 6 июня 1994 года, когда незадолго до полуночи шесть жительниц рожают по дочери. Кажется, что в этом событии нет ничего необычайного.

Однако на протяжении многих поколений старейшинами общины передавалось пророчество, гласившее, что однажды шестого числа шестого месяца на свет появятся шесть девочек. Только одна из них доживёт до своего совершеннолетия. Как только уцелевшей девушке исполнится 18 лет, она «пробудится» и станет посланником Дьявола на земле. Среди суеверных жителей начинается паника, предпринимается даже неудачная попытка убить новорожденных, однако, в конце концов, отцу одной из девочек удаётся успокоить людей.

Проходят годы, дети вырастают, ловя косые взгляды соседей и не понимая, почему собственные родители боятся их. Напряжение достигает высшей точки, когда незадолго до восемнадцатой годовщины их рождения, кто-то начинает убивать девушек одну за другой.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: 
 Продюсеры: Мики Лиделл, Дженнифер Хилтон, , Пит Шилеймон , Пэдди Каллен, Майкл Зелман
 Сценарист: Карл Мюллер
 Композитор: Антон Санко
 Оператор: Фрэнк Годвин
 Монтажёры: Тимоти Элверсон, Райан Фолси, Стив Миркович
 Художники: Шэрон Ломофски, Уильям Дж. Дэвис, Кит Тейлор

Ссылки 

Фильмы США 2014 года
Фильмы-триллеры США
Фильмы ужасов 2014 года
Амиши в кино